Дюїзо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південь від Парижа, 40 км на південний захід від Орлеана, 25 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 582 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1362,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дюїзон на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Дюїзон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер